Письмо́ (в значении пересылаемое сообщение) — сис­те­ма фик­са­ции ре­чи знаками, которая по­зво­ляет с по­мо­щью написанного текста пе­ре­да­вать ин­фор­ма­цию на рас­стоя­нии и за­кре­п­лять её во вре­ме­ни.

Как правило, письмо пишется в виде текста на бумаге (или других материалах) и отправляется по почте или курьером.

Письма используются при переписке между двумя и более адресатами.

История 

Изначально письмом называли рукописное текстовое сообщение на бумаге или другом носителе (глиняном черепке, листе пергамента или куске берёсты).

XVIII и XIX века были в значительной мере веками письма. Образованные люди получали и отправляли письма регулярно. Исторически сложилась система использовавшихся в письмах разговорных оборотов, этикетных конструкций, вопросительных и восклицательных формул. В XX веке распространение сначала телеграфов, а потом и телефонов уменьшило значение почтовой переписки.

В настоящее время под письмом понимают также сообщение, созданное и/или переданное электронным способом (например, при помощи электронной почты) или посредством SMS (мобильного телефона). Такое письмо может также содержать не только текст, но и различные мультимедийные элементы (например, изображения, видео- и аудиозаписи).

Защита и публикация писем 
Содержание писем защищено законами о тайне переписки.

Служебные письма относятся к документам организации.

После смерти авторов писем, как показывает практика, публикация писем возможна, если автор не запретил это в письменной форме. Частное письмо не входит в перечисленные в статье 1225 ГК РФ «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» объекты авторского права. При публикации и цитировании писем, кроме правовых, должны учитываться этические вопросы касающиеся содержания писем.

Виды писем

Галерея

См. также

Примечания

Литература 
 Большой филателистический словарь / Под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — : Радио и связь, 1988. — 320 с. — ISBN 5-256-00175-2. (См. статьи, начинающиеся на Письма, а также Письменная корреспонденция, Письмоносец и Письмосортировочные машины.)
 Кнабе Г. С. Античное письмо  // Древо познания — древо жизни / Г. С. Кнабе. — : РГГУ, 2006. — С. 502—525.
 Филателистический словарь / Сост. О. Я. Басин. — : Связь, 1968. — 164 с. (См. Письмо, Письмоносец и Письмосортировочные машины.)

Ссылки 

 
  

Почтовые отправления
Письменная коммуникация